Babel kan syfta på:

 Babel – den hebreiska namnformen för staden Babylon
 Babel (film) – en film från 2006
 Babel (kortspel) – ett kortspel
 Babel (TV-program) – ett TV-program på SVT
 Babel (album av Mumford and sons) – ett album släppt 2012 av Mumford and sons

Personer
 Isaac Babel (1884–1940), en sovjetisk-judisk journalist, dramatiker och novellförfattare
 Ryan Babel (f. 1986), en nederländsk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis
 Babel (ö i Antarktis) – en ö i Antarktis